Белін (), відповідно до твору Джефрі Монмутського, двадцять третій Міфічний король Британії

Белін — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства